Бра́тчиков — русская фамилия. Известные носители:

 Братчиков, Геннадий Иванович (1914—1944) — Герой Советского Союза.